Questa è una lista di paesi per tasso di disoccupazione. Eurostat usa l'età da 15 a 74 anni. Il Bureau of Labor Statistics usa l'età da 16 anni in su. I tassi di disoccupazione sono aggiustati a livello stagionale. Il tasso di occupazione è complementare.

Dati armonizzati sono pubblicati da International Labour Organization (ILO) e OCSE.

Note

Disoccupazione
Liste di stati